Блашко — фамилия.

 Блашко, Альфред (1858—1922) — немецкий врач-дерматолог и венеролог.
 Блашко, Дарья Сергеевна (род. 1996) — белорусская и украинская биатлонистка.